Ультрафільтр (математика) — фільтр частково впорядкованої множини, для якого не існує фільтра в який він би включався.
 Ультрафільтр (пристрій) — пристрій для відокремлення рідини (наприклад, при очистці води) від колоїдних частинок проціджуванням крізь малопроникні перегородки — спеціальні ультрапористі фільтрувальні матеріали — мембранні фільтри, целлафільтри і ультратонкі фільтри.